161 километр — недействующий остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Наумовском сельсовете Стерлитамакского района.

Расположение и инфраструктура 
Остановочный пункт имеет одну низкую боковую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Населенные пункты к остановочному пункту не прилегают.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа — Андижан и № 381/382 Уфа — Ташкент на о.п. 161 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Пригородные поезда сообщением Стерлитамак — Кумертау на остановочном пункте 161 км остановки не имеют.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 161 км на проекте «Фотолинии»

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района